10 км (10-й кіломе́тр; Деся́тий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

10 км — зупинний пункт Донецької залізниці у Попаснянському районі на лінії Микитівка — Попасна.
 10 км — зупинний пункт Донецької залізниці у с. Старий Караван на лінії Слов'янськ — Красний Лиман.
 10 км — зупинний пункт Донецької залізниці у Ясинуватському районі на лінії Очеретине — Микитівка.
 10 км — зупинний пункт Львівської залізниці.
 10 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці.

Роз'їзди
 10 км (до 2016 року — Комунар) — роз'їзд Південної залізниці.
 10 км — роз'їзд Придніпровської залізниці.

Блокпости
 Блокпост 10 км — блокпост Донецької залізниці .

Див. також 
 10 (число)
 10 (зупинний пункт)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)
 Список залізничних станцій і роз'їздів Росії (1)